Тайха — различные значения:

 Населённые пункты
 Тайха — сельский населённый пункт в коммуне Петерсберг, земля Саксония-Анхальт, Германия.
 Тайха — серболужицкая деревня в коммуне Радибор района Баутцен, земля Саксония, Германия.
 Тайха — серболужицкая деревня в коммуне Ричен района Гёрлиц, земля Саксония, Германия.